Toponímia
 La Botjosa: indret del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 La Botjosa : entitat de població del municipi de Sallent (Bages)
 Serrat de la Botjosa : serralada del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)